Hoe duur was de suiker (boek)
Hoe duur was de suiker (film)